Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Roussillon » :

 Infanterie
 Le régiment de Roussillon ;
 Le régiment Royal-Roussillon, renommé le  «  d'infanterie de ligne »

 Cavalerie
 Le régiment Royal-Roussillon cavalerie, renommé le  «  de cavalerie » 
 Le régiment de Roussillon cavalerie (1673-1675)

Homonymie d'unités militaires